asch-Schadhili (; auch El-Shazly, El-Shazli, Chadli und ähnlich transkribiert) bezeichnet folgende Personen:

 Abu l-Hasan asch-Schadhili (1196–1258), marokkanischer Sufi
 Adel Chedli (* 1976), tunesischer Fußballspieler
 Chadli Bendjedid (1929–2012), algerischer Staatspräsident (1979–1992)
 Chedli Klibi (* 1925), tunesischer Politiker
 Hassan El-Shazly, ägyptischer Fußballspieler
 Kamal Mohammed El-Shazli (1934–2010), ägyptischer Politiker
 Mustapha Chadili (* 1973), marokkanischer Fußballtorhüter
 Saʿd asch-Schadhili (1922–2011), Diplomat und Stabschef der ägyptischen Streitkräfte

Siehe auch:
 Chadli, ähnlich lautender Name